Mausdorf ist der Ortsname von

 Mausdorf (Emskirchen), Ortsteil des Marktes Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mausdorf (Hahnbach), Ortsteil des Marktes Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Mniší, Ortsteil von Kopřivnice in Tschechien
 Mšice, Ortslage von Oleksovice, Tschechien

Siehe auch:
 Mäusdorf
 Mausendorf